Andrew Brunette (né le  à Sudbury, Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Il commence sa carrière en 1990 avec les Platers de Owen Sound en Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi en 1993 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington en , en . En 1993, il passe professionnel et porte les couleurs des Admirals de Hampton Roads en ECHL. À partir de la saison suivante, il commence son parcours en Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match dans la LNH avec les Capitals de Washington lors de la saison 1995-1996. Il joue ensuite pour les Predators de Nashville, les Thrashers d'Atlanta, le Wild du Minnesota. Depuis la saison 2005-06, il fait partie de l'alignement de Avalanche du Colorado en LNH. Le 1er juillet 2008 il signe un contrat de trois ans avec le Wild du Minnesota.

Le , Brunette se retire de la compétition et retourne au Wild du Minnesota en tant qu'assistant spécial au directeur-général.

Statistiques en carrière 

|1989-90 ||Sabrecats de Rayside-Balfour || ||32 ||38 ||65 ||103 ||0 || - || - || - || - || - 
|-  
|1989-90 ||Canadiens de Rayside-Balfour || ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 || - || - || - || - || -
|-
|1990-1991 ||Attack d'Owen Sound || LHO ||63||15||20||35||13 || - || - || - || - || -
|-
|1991-1992 ||Attack d'Owen Sound || LHO ||66||51||47||98||42||5||5||0||5||8
|-
|1992-1993 ||Attack d'Owen Sound || LHO ||66||62||100||162||91||8||8||6||14||16
|-
|1993-1994 ||Admirals de Hampton Roads||ECHL||20||12||18||30||32||7||7||6||13||18
|-
|1993-1994 ||Pirates de Portland || LAH ||23||9||11||20||10||2||0||1||1||0
|-
|1993-1994||Bruins de Providence ||LAH ||3||0||0||0||0 || - || - || - || - || -
|-
|1994-1995 ||Pirates de Portland ||LAH ||79||30||50||80||53||7||3||3||6||10
|-
|1995-1996 ||Pirates de Portland ||LAH ||69||28||66||94||125||20||11||18||29||15
|-
|1995-1996||Capitals de Washington || LNH ||11||3||3||6||0||6||1||3||4||0
|- 
|1996-1997 ||Pirates de Portland ||LAH ||50||22||51||73||48||5||1||2||3||0
|-
|1996-1997||Capitals de Washington ||LNH||23||4||7||11||12 || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 ||Pirates de Portland ||LAH ||43||21||46||67||64||10||1||11||12||12
|-
|1997-1998||Capitals de Washington ||LNH||28||11||12||23||12 || - || - || - || - || - 
|- 
|1998-1999||Predators de Nashville ||LNH||77||11||20||31||26 || - || - || - || - || - 
|-
|1999-2000|| Thrashers d'Atlanta ||LNH||81||23||27||50||30 || - || - || - || - || -
|- 
|2000-2001||Thrashers d'Atlanta ||LNH||77||15||44||59||26 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002|| Wild du Minnesota ||LNH||81||21||48||69||18 || - || - || - || - || -
|- 
|2002-2003||Wild du Minnesota ||LNH||82||18||28||46||30||18||7||6||13||4
|-
|2003-2004||Wild du Minnesota ||LNH||82||15||34||49||12 || - || - || - || - || -
|- 
|2005-2006||Avalanche du Colorado ||LNH||82||24||39||63||48||9||3||6||9||8
|-
|2006-2007||Avalanche du Colorado ||LNH||82||27||56||83||36 || - || - || - || - || -
|-  
|2007-2008 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||82 ||19 ||40 ||59 ||14 ||10 ||5 ||3 ||8 ||2
|-
|2008-2009||Wild du Minnesota ||LNH||80||22||28||50||18 || - || - || - || - || -
|-  
|2009-2010 ||Wild du Minnesota ||LNH ||82 ||25 ||36 ||61 ||12 || - || - || - || - || - 
|- 
|2010-2011 ||Wild du Minnesota ||LNH || 82|| 18|| 28|| 46|| 16 || - || - || - || - || -
|- 
|2011-2012 || Blackhawks de Chicago ||LNH || 78|| 12|| 15|| 27|| 4|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0 

| ||268 ||465 ||733 ||314 ||49||17||18||35||14

|267 ||110 ||224 ||334 ||300 ||44||16||35||51||37

|195 ||128 ||167 ||295 ||146 ||13||13||6||19||24

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Francophonie en Ontario
Naissance en août 1973
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Admirals de Hampton Roads
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur des Panthers de la Floride